Plymouth grad na jugozapadu Engleske.

Plymouth se također može odnositi:
 Kolonija Plymouth u Sjevernoj Americi koju su osnovali hodočasnici (pilgrimi) 1620.
 Plymouth, Massachusetts, grad u Sjedinjenim Američkim Državama, sjedište Kolonije Plymouth
 Plymouth (automobil), američki automobil tvrtke Chrysler
 Popis automobila Plymouth

Naselja

Kanada
 Okrug Plymouth, Pictou u Novoj Škotskoj
 Okrug Plymouth, Yarmouth u Novoj Škotskoj

Montserrat
 Plymouth (Montserrat), nekadašnji glavni grad

Trinidad i Tobago
 Plymouth, Trinidad

Sjedinjene Američke Države
 Plymouth (Kalifornija)
 Plymouth, Connecticut
 Plymouth, Florida
 Plymouth (Illinois)
 Plymouth, Indiana
 Okrug Plymouth u Iowi
 Plymouth, Iowa
 Plymouth, Maine
 Okrug Plymouth u Massachusettsu
 Plymouth, Michigan
 Plymouth, Minnesota
 Plymouth, Mississippi
 Plymouth, Missouri
 Plymouth, Nebraska
 Plymouth, New Hampshire
 Plymouth, New York
 Plymouth, Sjeverna Karolina
 Plymouth, Ohio
 Plymouth, Pennsylvania
 Plymouth, Utah
 Plymouth, Vermont
 Plymouth, Zapadna Virginia
 Plymouth Juneau grad u Wisconsinu
 Plymouth Rock grad u Wisconsinu
 Plymouth Sheboygan grad u Wisconsinu

Športski klubovi i poduzeća
 Plymouth Albion R.F.C., engleski ragbi klub iz Plymoutha
 Plymouth Argyle F.C., engleski nogometni klub iz Plymoutha
 Plymouth Company, nekadašnje dioničko društvo iz 1606.
 Plymouth State University, iz Plymouth New Hampshire

Automobili i brodovi
 Plymouth Locomotive Works nekadašnja tvornica lokomotiva iz Ohia
 HMS Plymouth, popis britanskih brodova tog imena
 USS Plymouth, popis američkih brodova tog imena

Ostala značenja
 Plymouth Gin, alkoholno piće Plymouth
 Plymouth (software), softer za podizanje Linuxa
 Plymouth (zaljev)